Steinheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Steinheuer (* 1920), deutscher Leichtathlet
 Hans Stefan Steinheuer (* 1959), deutscher Koch